De Kraai (Hulst), een buurtschap in Zeeland
 De Kraai (korenmolen), een molen in Westbroek
 De kraai (Kader Abdolah), het boekenweekgeschenk van 2011
 De Kraai (stripreeks), een stripreeks uitgegeven door Dupuis
Richard Krajicek, Nederlandse tennisspeler bijgenaamd "de kraai"

Zie ook
 Kraaien (doorverwijspagina)
 Kraai